Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za sezonu 1968./69. je drugi put zaredom osvojila momčad Dinamo iz Pančeva.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1969